Турец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Турец — агрогородок, Турецкий сельсовет, Кореличский район, Гродненская область
 Турец — агрогородок, Клинокский сельсовет, Червенский район, Минская область
 Турец — деревня, Потокский сельсовет, Кличевский район, Могилёвская область

Россия 
 Турец — деревня в Плюсском районе Псковской области, Лядская волость.

См. также 
 Турьец (значения)